Илья Акимов: Акимов, Илья Андреевич (1936—2016) — старший вальцовщик, Герой Социалистического Труда.
 Акимов, Илья Николаевич (1898—1962) — нарком текстильной промышленности СССР.